Лієпа Маріс, Маріс Лієпа, повне ім'я Маріс-Рудольф Едуардович Лієпа (латис. Māris Liepa; *27 липня 1936(19360727), Рига — †26 березня 1989, Москва) — латвійський радянський артист балету.
 Лієпа Ілзе Марисівна (. 22 листопада 1963, Москва) — російська співачка, актриса театру і кіно.